Dies ist eine Liste der Städte auf den Bahamas.

Die mit Abstand größte Stadt auf den Bahamas ist Nassau mit einer Einwohnerzahl von 227.940. Damit konzentrieren sich rund 70 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Orte über 200 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 5. Mai 1990, eine Berechnung für den 1. Januar 2005, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 5. März 2010 (soweit ermittelbar) sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Distrikt), zu der der Ort gehört, aufgeführt. Die Insel New Providence wird von der Regierung verwaltet und gehört keinem Distrikt an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 The Government of the Bahamas
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte auf den Bahamas

Nachweise 

!
Bahamas